Gaindorf bezeichnet
 Gaindorf (Gemeinde Ravelsbach), eine Katastralgemeinde der Großgemeinde Ravelsbach, Niederösterreich
 Gaindorf (Vilsbiburg), einen Ortsteil der Gemeinde Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern